Ženská čtyřhra Guangzhou International Women's Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do deblové soutěže kantonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl belgicko-nizozemský pár Elise Mertensová a Demi Schuursová, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Australanek Monique Adamczaková a Jessica Mooreová, který ve finále zdolal černohorsko-běloruskou dvojici Danka Kovinićová a Věra Lapková. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Adamczaková i Mooreová vybojovaly druhý deblový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Kaitlyn Christianová /  Sabrina Santamariová (semifinále)
  Galina Voskobojevová /  Věra Zvonarevová (čtvrtfinále)
  Monique Adamczaková /  Jessica Mooreová (vítězky)
  Ťiang Sin-jü /  Tchang Čchien-chuej (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2018
WTA Tour 2018